Aarea is een aanduiding van een gebied binnen de gemeente Pajala in noord Zweden:
Aareaberg
Aareameer
Aarea (rivier)
Aareavaara
Aareavallei
Kleine Aareameer